Front Nacional Democràtic, partit polític històric de Birmània
 Forma normal disjuntiva, forma d'una fórmula quan correspon a una disjunció, en àlgebra de Boole